Brooke Donoghue, född 6 januari 1995, är en nyzeeländsk roddare.

Donoghue tog silver tillsammans med Hannah Osborne i dubbelsculler vid olympiska sommarspelen 2020 i Tokyo.

Källor

Brooke Donoghue på Internationella roddförbundets webbplats

Noter

Nyzeeländska roddare
Världsmästare i rodd
Nyzeeländska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 2020
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2020 från Nya Zeeland
Tävlande i rodd vid olympiska sommarspelen 2020
Födda 1995
Levande personer
Kvinnor
Nyzeeländska idrottare under 2000-talet
Personer från Hamilton, Nya Zeeland